Parti communiste de Pologne peut faire référence à :
 Parti communiste de Pologne (1918-1938)
 Parti ouvrier polonais (1942-1948)
 Parti ouvrier unifié polonais (1948-1990)
  (1965-1978)
  (1990-2002)
 Parti communiste polonais (2002) (actuel)